Альбула:
 Альбула () — древнее название Тибра.
 Альбула (округ) — округ в Швейцарии.
 Альбула (рыба) — вид рыб.
 Альбула (река) - река в Швейцарии.